Nagy Pál
 Nagy Pál (1750–1819) apát és prépost-kanonok
 Nagy Pál (1762–1845) evangélikus lelkész
 Nagy Pál (1788–1859) bölcseleti doktor, akadémiai tanár
 Nagy Pál (1830–1905) római katolikus plébános
 Nagy Pál (1831–1906) református esperes-lelkész
 Nagy Pál (1847–1888) református főgimnáziumi tanár
 Nagy Pál (1864–1927) honvéd tábornok, első világháborús parancsnok
 Nagy Pál (1885–1942) színész
 Nagy Pál (1896–1938) bányász, kommunista internacionalista
 Nagy Pál (1920–1976) erdélyi magyar orvos
 Nagy Pál (1921–1986) rajzfilmrendező, többek között a „Magyarázom a mechanizmust” c. sorozat egyik készítője
 Nagy Pál (1924–2015) romániai magyar irodalomtörténész
 Nagy Pál (1928–2018) kémikus, főiskolai tanár
 Nagy Pál (1929–1979) erdélyi magyar festőművész
 Nagy Pál (1934) emigráns magyar író, műfordító, tipográfus
 Nagy Pál (vívó)
 Nagy Pál (újságíró)

hasonló nevűek
 B. Nagy Pál (1935) magyar vívó, olimpiai bajnok
 Beregszászi Nagy Pál (1750 körül –1828) nyelvész, nyelvtörténész
 Beregszászi Nagy Pál (1790–1865) mérnök, építész
 Borsai Nagy Pál, 18. századi magyar író
 Felsőbüki Nagy Pál (1777–1857) liberális nemesi politikus, képviselő, az MTA tagja
 Juhász-Nagy Pál (1935–1993) magyar ökológus, az MTA tagja